I Liga w piłce nożnej 1996/1997 – 63. edycja najważniejszych rozgrywek piłkarskich w Polsce. Rozgrywki prowadzone i zarządzane były przez PZPN. W lidze występowało 18 zespołów, które rozegrały 34 kolejek ligowych po 9 spotkań (łącznie 306 meczów).

Tytuł mistrzowski obronił Widzew Łódź. Absolutnym beniaminkiem ligi była .

Do II ligi spadły GKS Bełchatów, Hutnik Kraków, Śląsk Wrocław i Sokół Tychy.

Informacje 
 Mistrz Polski: Widzew Łódź (4 tytuł mistrzowski)
 Wicemistrz Polski: Legia Warszawa
 3 miejsce: Odra Wodzisław Śląski

 Spadek do II ligi: GKS Bełchatów, Hutnik Kraków, Śląsk Wrocław, Sokół Tychy

 start w Eliminacjach do Ligi Mistrzów: Widzew Łódź
 start w Eliminacjach do Pucharu Zdobywców Pucharów: Legia Warszawa
 start w Eliminacjach do Pucharu UEFA: Odra Wodzisław Śląski
 start w Pucharze Intertoto: Odra Wodzisław Śląski, Polonia Warszawa

Uczestnicy

Tabela 

||rowspan=11|

Lider kolejka po kolejce

Stadiony 

Uwagi:
 Stadiony w Poznaniu, Krakowie, Bełchatowie oraz Warszawie (Legia), w późniejszych latach uległy znacznym przebudowom.

Wyniki 

(w) – walkower

Statystyka sezonu 
 Rozegrano 295 meczów
 Strzelono 764 gole
 Średnia goli na mecz: 2,59
 Zwycięstw gospodarzy: 154
 Remisów: 79
 Zwycięstw gości: 62

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie kluby mistrzowskie.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej
1996 w polskim sporcie
1997 w polskim sporcie